Степа́н Ко́чнев:
 Кочнев, Степан Иванович (1739—1828) — русский судостроитель.
 Кочнев, Степан Иванович (1910—после 1966) — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант.